Dóris Fleury (5 de Outubro de 1962 — ), é uma escritora brasileira, com formação como jornalista.

Publicou Mulheres Pintadas e o romance Troquei meu destino por qualquer acaso. Também escreveu o livro de contos Ninguém liga pra mim,  Oitenta, um livro autobiográfico e "A Maldição das Cadeiras de Plástico". É uma das autoras da série de livros Necrópole.

Mulheres romancistas do Brasil
Contistas do Brasil